Lidio Ettorre – anarchico italiano
 Michel Ettorre – allenatore di calcio ed ex calciatore francese
 Paolo Ettorre – pubblicitario italiano